Гула́к-Артемо́вский — украинская фамилия:
 Гулак-Артемовский, Пётр Петрович (1790—1865) — русский, украинский писатель, учёный, переводчик и поэт.
 Гулак-Артемовский, Семён Степанович (1813—1873) — русский, украинский певец (баритон), композитор и драматург